Алексей Алексеевич Воробьёв (20 декабря 1931 — 2 ноября 2021) — советский и российский , специалист в области физики ядра и физики элементарных частиц, член-корреспондент РАН (1991).

Биография 
Родился 20 декабря 1931 года в селе Селижарово Калининской (сейчас — Тверской) области.

В 1955 году — с отличием окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.

После окончания вуза работал в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, в Лаборатории рентгеновских и гамма лучей.

В 1961 году — защитил кандидатскую диссертацию.

С 1965 года — работает в созданной в филиале ФТИ Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) (позднее это — Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова). Лаборатория проводила экспериментальные исследования на строящемся крупнейшем по тому времени ускорителе протонов — синхроциклотроне на энергию 1000 МэВ, и Воробьёв возглавил сектор структуры ядер в ней.

В 1971 году — был избран заведующим ЛФВЭ (сейчас это — Отделение физики высоких энергий (ОФВЭ)), и до настоящего времени руководит этим отделением.

В 1977 году — защитил докторскую диссертацию.

В 1979 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1986 по 1992 годы — директор Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова АН СССР, внес большой вклад в создание высокопоточного ядерного реактора ПИК.

В 1991 году — избран членом-корреспондентом РАН.

В мае 2017 года — назначен научным руководителем Отделения физики высоких энергий.

Научная деятельность 
Главные направления научной деятельности: упругое рассеяние адронов в области кулонной интерференции, редкие распады гиперонов.

В период с 1968 по 1974 годы совместно с сотрудниками лаборатории провел цикл экспериментов по исследованию тройного деления 233U, 235U, 239Pu, 242Am на тепловых нейтронах и спонтанного деления 252Сf и обнаружил большое число каналов тройного деления с испусканием легких ядер от изотопов водорода до 20О.

Руководитель Научной Школы «Петербургская школа по экспериментальной физике высоких энергий».

Соавтор более 400 научных публикаций. Под его руководством защищены 8 докторских и 22 кандидатские диссертации.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (1981)
 Орден Дружбы (2002)
 Государственная премия СССР (в составе группы, за 1983 год) — за цикл работ «Дифракционное рассеяние протонов при высоких энергиях» (1962—1980)
 Премия имени А. Ф. Иоффе в области физики и астрономии Правительства СПб и СПбНЦ РАН (2003) — за цикл экспериментальных исследований мюонного захвата и мюонного катализа ядерных реакций синтеза

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Физики-ускорительщики